Metrodor, militar macedoni, oficial de Filip V de Macedònia
 Metrodor de Cos, filòsof grec del 
 Metrodor de Làmpsac, escriptor grec del 
 Metrodor de Làmpsac el Jove, filòsof grec dels segles IV i III aC
 Metrodor de Quios, filòsof presocràtic grec del 
 Metrodor d'Escepsis, filòsof i polític grec
 Metrodor d'Estratonice, filòsof grec del 
 Metrodor de Tral·les, escriptor grec del 
 Metrodor d'Alexandria, eclesiàstic egipci del 
 Metrodor, gramàtic i matemàtic grec
 Metrodor d'Atenes, pintor i filòsof grec del 
 Metrodor, metge grec del 
 Metrodor, metge grec del 
 Metrodor, metge grec del